Артур, Джозеф:

 Артур, Джозеф (род. 1971) — современный автор-исполнитель.
 Артур, Джозеф Чарльз (1850—1942) — американский ботаник и миколог.